Конецкое — пресноводное озеро на территории Подпорожского городского поселения Подпорожского района Ленинградской области.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,2 км², площадь водосборного бассейна — 4,96 км². Располагается на высоте 109,0 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, преимущественно возвышенные.

Из юго-восточного залива Конецкого вытекает безымянный водоток, впадающий в озеро Берецкое. Берецкое через реку Илаксу, протекающую через озеро Воронье, сообщается с рекой Свирью.

Ближе к восточному берегу озера расположен один небольшой остров без названия.

К северу от озера располагается село Шеменичи, через которое проходит дорога местного значения  («Старая дорога Подпорожье — Вытегра»).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100711102000015136.

Примечания 

Бассейн Свири
Озёра Подпорожского района